Савинка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Савинка — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Савинка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Савинка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Савинка — село в Алейском районе Алтайского края.
 Савинка — село в Палласовском районе Волгоградской области.
 Савинка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Савинка — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Савинка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Савинка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Савинка — посёлок в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Савинка — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Савинка — село в Козелецком районе Черниговской области.

Реки 
 Савинка — приток Ояти в Ленинградской области.
 Савинка — приток Северского Донца в Харьковской области.
 Савинка — приток Шарны в Любимском районе Ярославской области.